Josep María es un nombre propio que puede hacer referencia a:

 Josep Maria Corredor i Pomés
 Josep Maria Moliné
 Josep Maria Morell
 Josep Maria Pascual i Soler
 Josep Maria Pladevall i Fontanet
 Josep Maria Quintana
 Josep Maria Ribas Prous
 Josep María Rius
 Josep Maria Sans i Travé
 Josep Maria Servitje Roca
 Josep Maria Xiró Taltabull